Приві́тне (до 1945 року — Бьолек-Ачи; ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Виноски